Mizunuma ist der Familienname folgender Personen:

 Kōta Mizunuma (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takashi Mizunuma (* 1960), japanischer Fußballspieler